Fest eller FEST kan hänvisa till:

Federation for European Storytelling, förkortat FEST
Festlighet, förkortat fest
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet, förkortat FEST